Schlicker steht für:

 Schlicker, ein Wasser-Mineralgemisch zur Herstellung von Keramikerzeugnissen

Schlicker ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Schlicker († 1591), Lübecker Ratsherr
 Eberhard Schlicker (* 1952), deutscher Pharmakologe
 Hans-Hermann Schlicker (1928–2020), deutscher Graphiker, Maler und Buchillustrator
 Peter Schlicker (1909–1945), deutscher Geistlicher